

Pessoas 
 Claus Moller
 Martin Moller

Möller 
 Andreas Möller
 Irmgard Möller
 Jan Möller
 Silke Möller

Møller 
 Christian Møller
 Mærsk Mc-Kinney Møller
 Peter Møller
 Richard Møller Nielsen

Ver também 
 Moeller

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões